FLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flushing (Stati Uniti)